One Wish (film) (2010)
 One Wish (single) (2006), van Roxette